Але́ссио Бо́ни (; род. 4 июля 1966, Сарнико, Италия) — итальянский актёр.

Биография 
Алессио в семье — второй сын из трех. Старшего брата зовут Марко, а младшего — Андреа. Бросил школу и с 14 лет вместе с отцом работал плиточником в Виллонго. В 1986—1988 годы выезжал в Сан-Диего, США, где был официантом, готовил пиццу, был разносчиком газет, воспитателем, катал детей на пони.
С 1988 года начал актёрскую карьеру в популярных в Италии фото-романах. С 1990 года — на театральной сцене. Работал под руководством выдающегося театрального режиссёра Джорджо Стреллера. В том же году исполнил первую роль на ТВ — Микеле в телефильме «Волшебник», с 1991 года — в кино («Извращённая игра»). Окончил Национальную академию драматического искусства Сильвио Д’Амико (1992, мастерская Орацио Коста Джованджигли). Изучал актёрское мастерство в Лос-Анджелесе, США (1995).

Первый успех к Алессио Бони пришёл после исполнения главной роли в мини-сериале известного итальянского режиссёра Карло Лидзани «Женщина из поезда» (Мино Тонелли, 1998). Пик популярности пришёлся на телесериал «Страсти по-итальянски» (1998—2001), в котором актёр исполнил роль доктора Марко Оберона. Лучшие роли — Маттео Гарати в фильме «Лучшие годы молодости» (2003, реж. Марко Туллио Джордана), Бруно в картине «Если рожден, уже не спрячешься» (2005), Джорджо Пеллегрини в ленте «Прощай, любимая» (2006), Андрей Болконский в телеверсии романа Льва Толстого «Война и мир» (2007), Микеланджело Меризи да Караваджо в одноимённом сериале 2007 года «Караваджо».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Лауреаты премии «Серебряная лента» за лучшую мужскую роль